Mörschbach ist ein geographischer Name:

 Mörschbach, Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz

 Mörschbach (Glan), linker Zufluss des Glans vor Waldmohr, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Mörschbach, Unterlaufname der Isenach, linker Zufluss des Oberrheins vor Worms, Rheinland-Pfalz
 Mörschbach (Padenbach), rechter Zufluss des Padenbachs (zum  Benzweiler Bach, zum Simmerbach) bei Mörschbach, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Mörsbach